Comitetul Național Român este numele mai multor organizații naționale românești:

 Comitetul Național Român (1848), Transilvania
 Comitetul Național Român (1918), Transilvania
 Comitetul Național Român (1940), Londra
 Comitetul Național Român (1948), SUA, Paris
 Comitetul Național Român (1975), Paris

Comitetul Național Român
Dezambiguizare